Balada může znamenat:

 Balada, lyricko-epický veršovaný útvar spíše s tragickým koncem 
 Balada (hudba)

balady
 Balada o Alosaurovi, britský pseudo-dokumentární televizní film
 Balada capartova, český film
 Balada o Cable Hogueovi, americký western
 Balada pro banditu, český film
 Balada pro pryncesu, píseň R. Lyžyčkové
 Balada o Zemi, více významů§
 Ballade pour Adeline, skladba P. de Senneville
 Balady a romance, básnická sbírka Jana Nerudy
 Villonská balada

příjmení osob
 František Balada (1902–1961), český matematik a vš pedagog